Ривер Форист има више значења:
 Ривер Форист (Илиноис)
 Ривер Форист (Индијана)